Иван Григорьевич Древиц (Древич) (Иоганн фон Древиц; , , 1733 или 1739—1783) — генерал-майор, участник войны с польскими конфедератами (1768—1772).

Кавалер ордена св. Георгия III-й степени № 3.

Ранние годы 
Происходил из немецких дворян. Во время Семилетней войны служил капитаном в прусской армии, где командовал ротой пехоты. Во время осады Штеттина перебежал к русским.

На русской службе 
В 1759 год Иоганн фон Древиц поступил на русскую военную службу. В русской армии служил в полках сербских и венгерских гусар, получил чин полковника. На русской службе его немецкая фамилия «трансформировалась на южно-славянский лад — Древич».

Во главе Венгерского гусарского полка Иван Древиц принимал участие в войне с польскими конфедератами (1768—1772). Он командовал полком в российском корпусе под предводительством генерал-майора Петра Кречетникова. Его полк был назначен для защиты русского посланника, князя Николая Васильевича Репнина.

Участвовал в многочисленных боях и стычках с отрядами барских конфедератов под Кротошином, Рашкуве и Здунами в 1768 году, под Пакостью, Львовом, Бережанами, Хощувом и Торунью в 1769 году, под Избами и Пиньчувом в 1770 году.

Полковник Иван Древич особенно отличился в бою под Доброй, за что 3 февраля 1770 года был награждён орденом св. Георгия III-й степени № 3 по кавалерским спискам:

В сентябре 1770 — августе 1772 года Иван Древиц руководил осадой Ясногурского монастыря в Ченстохове, оборону которого возглавлял Казимир Пулавский. В ноябре 1772 года осаждал монастырь босых кармелитов в Загуже.

Во время войны с барскими конфедератами Иван Древиц прославился своей жестокостью. По его приказу многие пленные конфедераты, нарушившие обещание после первого пленения не выступать против русских, потеряли права военнопленных, подвергались пыткам и были убиты, других продавали в качестве новобранцев в прусскую армию. Занимался разграблением имущества таких конфедератов.

А. В. Суворов, которому Древиц был придан для проведения совместных операций, резко отрицательно отзывался о его способностях, тем более, что полковник Древиц получил большие силы, чем генерал-майор Суворов, и при этом оправдывал свои неудачи ссылками на военное искусство противника. Грабежи и зверства Древица и его людей, возвращали, по словам Суворова, к стыду России, «варварские времена». Прослужив к тому времени в русской армии около десяти лет, Древиц не потрудился выучить русский язык.

В письме к покровителю полковника генералу И. И. Веймарну в октябре 1769 Суворов писал:
{{цитата|"Mr. Drewiz prahlet bey die Preu en gedient zu haben ich prahle aber daß ich sie allemahl geschlagen habe («Месье Древиц хвастает, что служил у пруссаков, а я хвастаю, что всегда колотил их»). }}

Вслед за тем Иван Древиц командовал Белорусским гусарским полком и 22 сентября 1775 года был произведён в бригадиры.

В 1774 году участвовал в подавлении Пугачевского восстания. Согласно одному из первых распоряжений графа Панина по назначении его главнокомандующим сил, действовавших против Пугачёва, Древиц — с двумя эскадронами собственных его венгерских гусар, одним эскадроном владимирских драгун, 30 донскими казаками и 3 орудиями — был отправлен на линию Переяславль-Рязанский — Ряжск для создания заслона на случай прорыва Пугачёва к Москве.

В 1777 году он получил чин генерал-майора.

 Личная жизнь 
Сын — генерал-майор Фёдор Иванович Древиц (1767—1816), участник русско-турецкой войны (1787—1791), подавления польского восстания под руководством Т. Костюшко (1794) и наполеоновских войн.

В 1772 году Иван Древиц приобрел имения в окрестностях Витебска и был вписан в реестр помещиков. Скончался Иван Григорьевич в мае 1783 года.

 Комментарии 

 Примечания 

 Литература 
 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. — Т. 1: А—К. — М., 2009.
 
 Степанов В. С., Григорович П. И.'' В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — СПб., 1869.
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники войны против барских конфедератов
Участники Семилетней войны
Участники подавления восстания Пугачёва